Одо:

Имя 
 Одо Клюнийский (около 878—942) — аббат Клюни, инициатор клюнийской реформы западного монашества.
 Одо, епископ Байё (ок. 1036—1097) — религиозный и государственный деятель XI века.
 Одо — имя нескольких музыкантов и теоретиков музыки конца X — начала XI вв.
 Одо из Мёна — французский медик XI века, автор трактата «О свойствах трав».

Аббревиатура 
 Общество с дополнительной ответственностью
 Окружной дом офицеров — обобщающее название домов офицеров в штаб-квартирах военных округов.
 Окружной Дом Офицеров (см. также ) — название :
 ОДО (футбольный клуб, Петрозаводск)
 ОДО (футбольный клуб, Свердловск)
 ОДО (клуб по хоккею с мячом, Петрозаводск)
 ОДО (клуб по хоккею с мячом, Рига)
 носившие название ОДО:
 ОДО (футбольный клуб, Киев)
 ОДО (футбольный клуб, Куйбышев)
 ОДО (футбольный клуб, Ленинград)
 ОДО (футбольный клуб, Львов)
 ОДО (футбольный клуб, Минск)
 ОДО (футбольный клуб, Новосибирск)
 ОДО (футбольный клуб, Одесса)
 ОДО (футбольный клуб, Омск)
 ОДО (футбольный клуб, Рига)
 ОДО (футбольный клуб, Ташкент)
 ОДО (футбольный клуб, Тбилиси)
 ОДО (футбольный клуб, Чита)
 ОДО (хоккейный клуб, Ленинград)
 ОДО (клуб по хоккею с мячом, Свердловск)
 ОДО (клуб по хоккею с мячом, Хабаровск)

Прочее 
 Одо — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Одо — персонаж научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9»

См. также